Słodka Charity – sztuka Neila Simona
 Słodka Charity – broadwayowski musical z 1966 na podstawie sztuki Simona, z muzyką Cy Colemana, teksty piosenek napisała Dorothy Fields
 Słodka Charity – amerykański film z 1969, adaptacja musicalu